Pittsford steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pittsford (Michigan), ein Civil township des Hillsdale County im US-Bundesstaat Michigan
 Pittsford (Town, New York), eine Town im Monroe County im US-Bundesstaat New York und umgibt gleichnamiges Dorf
 Pittsford (Village, New York), ein Village innerhalb der Town of Pittsford im Monroe County im US-Bundesstaat New York
 Pittsford (Vermont), eine Stadt im Rutland County im US-Bundesstaat Vermont